Бермудский кубок () — командный чемпионат мира по спортивному бриджу, проводится под эгидой Всемирной федерации бриджа (WBF). Впервые проводился на Бермудских островах в 1950 году, оттуда и название. 

Первоначально это было соревнование между командами США, Европы и Великобритании. Первый турнир был выигран командой США. С того времени Бермудский кубок стал ежегодным матчем между США и европейскими чемпионами. Со временем регламент соревнования менялся, и число участвующих команд увеличивалось.

Регламент проведения
В настоящее время Бермудский кубок проводится раз в два года. С 2003 года в нем участвуют 22 команды:
 1 команда принимающей страны
 6 команд из Европы (1 зона)
 3 из Северной Америки (2 зона)
 2 из Южной Америки (3 зона)
 2 из Азии и Среднего Востока (4 зона)
 1 из Центральной Америки с Карибскими островами (5 зона)
 3 из Азиатско-Тихоокеанского региона (6 зона)
 2 из Южно-Тихоокеанского региона (7 зона)
 2 из Африки (8 зона).

Чемпионы и призеры Бермудского Кубка

Участие сборной России в финальных соревнованиях
 2001 год 10 место
 2005 год 13 место
 2009 год 1/4 финала

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт WBF

Соревнования по бриджу